«Кубок Легенд 2014 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), шестой розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 1—2 марта 2014 года в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».

1 марта состоялись матчи в двух группах. На следующий день победители групп встретились в финальном матче, а остальные сборные разыграли места с третьего по шестое.

Матчи сборной России в группе и финальную встречу транслировал в прямом эфире телеканал «Россия-2».

Участники

Россия 
Главный тренер: Валерий Гладилин

Германия 
Главный тренер: Ханс-Юрген Дёрнер

Италия

Нидерланды 
Главный тренер: Бен Вейнстекерс

Португалия

Украина 
Главный тренер: Владимир Бессонов

Тренер: Юрий Мороз

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

См. также 
 Кубок Легенд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2014 году
2014 год в Москве